KIP steht als Abkürzung für:

 Katathym Imaginative Psychotherapie, ein Verfahren der Psychotherapie
 Kinetics Internet Protocol, ein Netzwerkprotokoll 

KI-P steht als Abkürzung für:
 Phoenixinseln, eine Inselgruppe des Inselstaats Kiribati, nach ISO 3166-2

Kip oder kip steht für:
 Kip (Name), männlicher Vorname, Familienname und Namensvorsilbe
 Laotischer Kip, Währung von Laos
 Kip (Einheit in Malakka), ehemalige Gewichtseinheit
 kip, entspricht 1000 Pound-force, Krafteinheit im anglo-amerikanischen Einheitensystem
 Kip Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Kipp, Familienname
 Kiep, Familienname
 KlP (großes K, kleines L, großes P)

Abkürzung

it:KIP